Hugo Mallo Novegil est un footballeur espagnol, né le  à Marín. Il évolue au poste d'arrière droit ou de milieu de terrain.

Biographie

Palmarès 
Vierge

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur espagnol
Joueur du Celta de Vigo
Naissance en juin 1991
Naissance dans la province de Pontevedra